Анджела () — женское имя; см. Анжела. 


Носительницы, известные по имени 
 Анджела из Фолиньо (1248—1309) — итальянская монахиня-францисканка, мистическая писательница.

Фамилия 
 Анджела, Альберто (род. 1962) — итальянский палеонтолог, натуралист, популяризатор науки, писатель, телеведущий.
 Анджела, Рэмзи (род. 1999) — нидерландский легкоатлет, олимпийский призёр.

Вымышленные персонажи 
 Анжела — персонаж трилогии «Наследие» Кристофера Паолини.
 Анжела — персонаж комикса Тодда Макфарлейна «Спаун».
 Говорящая Анджела — антропоморфная белая кошка, персонаж игровой медиафраншизы «Talking Tom and Friends».

Другое 
 Анджела — тропический циклон максимальной пятой категории, наблюдавшийся в сезоне 1995 года в северо-западной части Тихого океана.

См. также 
 Анджел